

Інюшово — село, Зоринський район, Алтайський край
 Інюшово — село, Тальменський район, Алтайський край